La famille Mánes est une famille tchèque qui comprend plusieurs peintres célèbres :
 Antonín Mánes (1784-1843) ;
 Amalie Mánesová (1817-1883), fille d'Antonín ;
 Josef Mánes (1820-1871), premier fils d'Antonín ;
 Quido Mánes (1828-1880), second fils d'Antonín ;
 Václav Mánes (v. 1793-1858), frère d'Antonín.